Garinei et Giovannini duo italien de compositeurs
 Enzo Garinei 1926-2022), acteur italien
 Pietro Garinei (1919-2006), auteur, compositeur, scénariste italien